Hills and Dales kan syfta på:
Hills and Dales, Kentucky –  en ort i Jefferson County Kentucky
Hills and Dales, Ohio